2 miejscowości w Polsce:
 Imielnia – wieś w województwie łódzkim, w powiecie bełchatowskim, w gminie Kluki
 Imielnia – wieś w województwie łódzkim, w powiecie piotrkowskim, w gminie Moszczenica